Нимме — назва географічних об'єктів Естонії.

 Нимме (Nõmme linnaosa) — район міста Таллінна.
 Нимме (Nõmme asum) — мікрорайон в однойменному районі міста Таллінна.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Рідала повіту Ляенемаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Варбла повіту Пярнумаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Казепяе повіту Йиґевамаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Лейзі повіту  Сааремаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Лайм'яла повіту  Сааремаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Ляене-Сааре повіту  Сааремаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Пюгалепа повіту Гійумаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Кяйна повіту Гійумаа.
 Нимме (Nõmme küla) — село у волості Гійу повіту Гійумаа.